Az 1970-es magyar női kosárlabda-bajnokság a harmincnegyedik magyar női kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Bp. VTSK és a Bp. Petőfi egyesült BSE néven.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
 A magyar sport évkönyve 1971

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag